

Еші — громада в кантоні Золотурн
 Еші-бай-Шпіц — громада в кантоні Берн